Do You Know (álbum de Jessica Simpson)
Do You Know (álbum de Michelle Williams)

Desambiguação